Nonsense – nonsenso
 Nonsense – album di Giorgio Faletti del 2000
 Nonsense – singolo di Comethazine del 2019
 Nonsense  – singolo di Sabrina Carpenter del 2023